Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Notre-Dame-des-Victoires :
 la basilique Notre-Dame-des-Victoires de Camberwell, dans la ville de Boroondara du Grand Melbourne, en Australie ;
 la basilique Notre-Dame-des-Victoires de Paris en France, située dans le .

Avec le vocable proche de basilique Notre-Dame-de-la-Victoire, on trouve aussi :
 la  de Lackawanna aux États-Unis ;
 la basilique Notre-Dame-de-la-Victoire de Saint-Raphaël en France.

Voir aussi 
 
 
 
 

~NotreDameDesVictoires
NotreDameDesVictoires